Mollera, término coloquial usado para referirse a las fontanelas, separaciones entre los huesos del cráneo de un bebé.
 Mollera, género de plantas.
 Mollera, género de pez europeo.
 Mollera luminosa, especie de pez luminoso del Caribe.